Londres, le Parlement (Monet), trouée de soleil dans le brouillard - schilderij van Claude Monet in het Musée d'Orsay
Londres, le Parlement, effet de brouillard - schilderij van Claude Monet in het Metropolitan Museum of Art
Londres, le Parlement, reflets sur la Tamise - schilderij van Claude Monet in het Musée Marmottan Monet